Lance Gordon Bouma (né le  à Provost, dans la province de l'Alberta au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace. Il évolue au poste d'attaquant.

Biographie 
En 2005, il commence sa carrière junior avec les Giants de Vancouver dans la Ligue de hockey de l'Ouest. Il est choisi au troisième tour, en soixante-dix-huitième position par les Flames de Calgary lors du repêchage d'entrée dans la LNH 2008. Il participe avec l'équipe LHOu à la Super Serie Subway en 2009. En 2010, il passe professionnel avec le Heat d'Abbotsford club ferme des Flames dans la Ligue américaine de hockey. Le , il joue son premier match dans la Ligue nationale de hockey avec les Flames face aux Kings de Los Angeles. Deux jours plus tard, il sert sa première aide face aux Blackhawks de Chicago. Il marque son premier but dans la LNH le  face au Wild du Minnesota

Le , il prolonge son contrat avec les Flames pour trois saisons et un salaire de 2,2 millions de dollars par année.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2005-2006 || Giants de Vancouver || LHOu ||5 ||1 ||3 ||4 ||0 ||- ||- ||- ||- ||- 
|- 
|2006-2007 || Giants de Vancouver || LHOu ||49 ||3 ||5 ||8 ||31 ||22 ||3 ||3 ||6 ||12
|-
|2007-2008 || Giants de Vancouver || LHOu ||71 ||12 ||23 ||35 ||93 ||10 ||0 ||1 ||1 ||8
|- 
|2008-2009 || Giants de Vancouver || LHOu ||49 ||9 ||16 ||25 ||116 ||17 ||7 ||5 ||12 ||30
|- 
|2009-2010 || Giants de Vancouver || LHOu ||57 ||14 ||29 ||43 ||134 ||16 ||4 ||13 ||17 ||47
|- 
|2009-2010 || Heat d'Abbotsford || LAH ||- ||- ||- ||- ||- ||5 ||1 ||0 ||1 ||2
|-
|2010-2011 || Heat d'Abbotsford || LAH ||61 ||12 ||8 ||20 ||53 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2010-2011 ||Flames de Calgary ||LNH ||16 ||0 ||1 ||1 ||2 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2011-2012 || Heat d'Abbotsford || LAH ||31 ||3 ||3 ||6 || 53 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2011-2012 || Flames de Calgary || LNH ||26 ||1 ||2 ||3 || 11 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2012-2013 || Heat d'Abbotsford || LAH || 3|| 1|| 0|| 1|| 2||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2013-2014 || Flames de Calgary || LNH || 78 || 5 || 10 || 15 || 41 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2014-2015 || Flames de Calgary || LNH || 78 || 16 || 18 || 34 || 54 || 2 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
|2015-2016 || Flames de Calgary || LNH || 44 || 2 || 5 || 7 || 31 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || Flames de Calgary || LNH || 61 || 3 || 4 || 7 || 35 || 3 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
| 2017-2018 || Blackhawks de Chicago || LNH || 53 ||	3 || 6 || 9 || 36 ||- || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || IceHogs de Rockford || LAH || 20 ||7 ||7||  14 || 10 || 13 || 1 || 1 || 2 || 12
|-
| 2018-2019 || Genève-Servette Hockey Club || LNA ||3 ||0 ||2 ||2 ||2 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2019-2020 || Reign d'Ontario || LAH || 57 || 10 || 10 || 20 || 63 ||- || - || - || - || -
|-
| 2020-2021|| IK Oskarshamn || SHL || 21 || 6 || 7 || 13 || 47 || - || - || - || - || -
|-
| 2021-2022|| Malmö Redhawks || SHL ||  || 

| 357 || 30 || 46 || 76 || 210 || 5 || 0 || 0 || 0 || 4

Notes et références 

Naissance en mars 1990
Joueur canadien de hockey sur glace
Choix de repêchage des Flames de Calgary
Joueur des Giants de Vancouver
Joueur des Flames de Calgary
Joueur du Heat d'Abbotsford
Attaquant de hockey sur glace
Joueur des Blackhawks de Chicago
Joueur des IceHogs de Rockford
Joueur du Genève-Servette Hockey Club
Joueur du Reign d'Ontario (LAH)
Joueur du IK Oskarshamn
Joueur des Malmö Redhawks